Куколевский — фамилия.

Известные носители 
 Куколевский, Иван Иванович (1874—1960) — русский и советский учёный в области гидромашиностроения.
 Куколевский, Леонид Дмитриевич (1921—1987) — Герой Советского Союза.
 Куколевский, Николай Сергеевич (сценическое имя — Стружкин; ум. 1889) — российский актёр и поэт. 
 Куколевский, Осип Михайлович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6762; 3 декабря 1842.
 Куколевский, Сергей Максимович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8734; 26 ноября 1851.

См. также